LSR – in astronomia, local standard of rest (sistema di riposo locale), movimento medio della materia nella Via Lattea nei dintorni del Sole

 LSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lost River (Stati Uniti)

 lsr – codice ISO 639-3 della lingua aruop